Koko smoko (niem. Der Kleine Drache Kokosnuss, ang. Little Dragon Coconut, od 2015) – niemiecki serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Caligari Film- und Fernsehproduktions, powstały na podstawie filmu z 2014 roku pod tym samym tytułem.

Premiera serialu odbyła się w Niemczech 2 listopada 2015 na niemieckim kanale KiKA. W Polsce serial został premierowo wyemitowany 22 maja 2017 roku na antenie Boomerang. Początkowo serial miał zadebiutować 8 maja 2017 na tym kanale, jednakże z przyczyn technicznych nadawca wyemitował go z dwutygodniowym opóźnieniem.

Fabuła 
Serial opowiada o perypetiach trójki przyjaciół – smoków Kokosa i Oskara oraz jeżozwierza Matyldy, którzy mieszkają na Wyspie Smoków i pomagają mieszkańcom rozwiązywać codzienne problemy. Każdego dnia bohaterowie przeżywają nowe przygody, a także są gotowi na zawarcie kolejnych przyjaźni.

Wersja polska 
Wersja polska: EUROCOM
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dialogi:
 Berenika Wyrobek (odc. 1, 7),
 Zofia Wawrzyniak (odc. 3-4, 9, 16, 20-21, 25),
 Olga Latek (odc. 6, 8, 10-15, 18-19, 22-23),
 Barbara Żmijewska (odc. 17, 24)
Dźwięk i montaż: Sławomir Karolak
Wystąpili:
 Katarzyna Łaska – Kokos
 Filip Rogowski – Oskar
 Maja Konkel – Matylda
 Agnieszka Kunikowska – Marzenka
 Radosław Pazura – Mundek
W pozostałych rolach:
 Stanisław Brudny – Władzio
 Artur Pontek – Pan Szpon
 Hanna Kinder-Kiss – Szponowa
 Dariusz Odija – Szef
 Mikołaj Klimek – Bazyli
 Katarzyna Kozak – Aldona
 Robert Tondera –
 Maksi Mu,
 Tadzio
 Janusz Wituch – Norman
 Julia Kołakowska-Bytner – Mini Mu
 Jolanta Wołłejko – pani Rozalinda
 Waldemar Barwiński – Henryk
i inni

Tekst piosenki: Zofia Wawrzyniak
Piosenkę tytułową śpiewał: Piotr Gogol

Lektor: Robert Tondera

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015